2 miejscowości w Polsce:
 Dobrowola – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Borzechów
 Dobrowola – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Świdwin
1 miejscowość na Białorusi:
 Dobrowola – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie świsłockim, w sielsowiecie Dobrowola
Dobrowola – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Tumiłowicze.